Урош Миловановић је име и презиме следећих људи:

 Урош Миловановић (глумац)
 Урош Миловановић (фудбалер)